Ljestvice i sastavi liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2018./19.

1. Zagrebačka liga 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 Zagrebački NS, 1. Zagrebačka liga  
 Zagrebački NS, "Nogomet"

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, 1. ŽNL

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sbplus.hr

1. ŽNL Istarska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Istarski, Bilten, br. 49 (2019.)  
 ŽNS Istarski, 1. ŽNL  
 strasport.eu

1. ŽNL Karlovačka

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Koprivničko-križevački, 1. ŽNL  
 ŽNS Koprivničko-križevački, Službeno glasilo

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, 1. ŽNL  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, "Službeno glasilo".

ŽNL Ličko-senjska

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori:  
 rsssf.com

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori:  
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska  

 Izvori: 
 ŽNS Požeško-slavonski, 1. ŽNL

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Primorsko-goranski, 1. ŽNL  
  nspgz.hr, "Glasilo" 1. ŽNL

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori:  
 rsssf.com

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Varaždinski, 1. ŽNL 2018./19.

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
<ref> [https://www.znsvpz.hr/bilteni.asp?ID=1 www.znsvpz.hr, Bilteni - I. ŽNL (Virovitičko-podravska)], pristupljeno 30. kolovoza 2019. </ref> ŽNS Virovitičko-podravski, Bilteni 1. ŽNL  
 ŽNS Virovitičko-podravski, Bilten 1. ŽNL 2018./19. – 26. kolo''

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori:  
 rsssf.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska

2. ŽNL Zadarska

Unutrašnje poveznice 
 1. HNL 2018./19. 
 2. HNL 2018./19. 
 3. HNL 2018./19. 
 4. rang HNL-a 2018./19. 
 6. rang HNL-a 2018./19. 
 7. rang HNL-a 2018./19. 
 8. rang HNL-a 2018./19. 
 Hrvatski nogometni kup 2018./19.

Vanjske poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 5. stupanj 
  

2018-19
 5